Werkkabinet I, Indonesisch kabinet onder Soekarno van 10 juli 1959 tot 18 februari 1960
Werkkabinet II, Indonesisch kabinet onder Soekarno van 18 februari 1960 tot 6 maart 1962
Werkkabinet III, Indonesisch kabinet onder Soekarno van 6 maart 1962 tot 13 november 1963
Werkkabinet IV, Indonesisch kabinet onder Soekarno van 13 november 1963 tot 27 augustus 1964
Werkkabinet (2014-2019), Indonesisch kabinet onder Joko Widodo van 27 oktober 2014 tot 20 oktober 2019